Дивизион 1 1990/1991 () — 27-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1990/91 на сайте rsssf.com 

1990/1991
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 1990 году
1991 год в Алжире
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991